Il Friuli Annia Merlot è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Udine.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino più o meno intenso
odore: vinoso, caratteristico
sapore: asciutto, armonico, morbido

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Udine (1996/97) 401,52 

Vini DOC della provincia di Udine
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot